

Films
 April Fool's Day (1986), een horrorfilm uit 1986
 April Fool's Day (1997), een comedyfilm uit 1997
 April Fool's Day (2008), een horrorfilm uit 2008

Overig
 De Engelse naam voor wat wij 1 april noemen